Brush Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brush Creek Township (Arkansas)
 Brush Creek Township (Minnesota)
 Brush Creek Township (Douglas County, Missouri)
 Brush Creek Township (Gasconade County, Missouri)
 Brush Creek Township (Wright County, Missouri)
 Brush Creek Township (Adams County, Ohio)
 Brush Creek Township (Jefferson County, Ohio)
 Brush Creek Township (Muskingum County, Ohio)
 Brush Creek Township (Scioto County, Ohio)
 Brush Creek Township (Pennsylvania)